Владимир Георгиевич Гайда́ров (, 1893—1976) — русский, немецкий, советский актёр.

Биография 
Родился 13 (25 июля) 1893 года в Полтаве. С шести лет учился игре на скрипке. В третьем классе гимназии организовал литературный кружок, в пятом увлёкся философией. В 1912 году приехал в Москву, и был принят на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. В 1914 году ещё будучи студентом университета, успешно сдал экзамены в студию МХТ. В 1915 году дебютировал в кино в эпизодической роли в цыганском хоре в фильме «Мара Крамская». С 1916 года снимался в главных ролях, в том числе в фильмах Якова Протазанова.

В конце 1920 года в составе труппы Художественного театра, в которой играла и его жена Ольга Гзовская, эмигрировал через Прибалтику в Германию. Часть труппы работала в берлинском кабаре «Голубая птица», Гайдаров ставил спектакли с участием жены. Снимался в фильмах ведущих режиссёров Германии, таких как Фридрих Вильгельм Мурнау («Горящая пашня», 1922), Карл Теодор Дрейер («Заклеймённые», 1922), Джоэ Май («Трагедия любви», 1924), Рихард Освальд («Женщина сорока лет», 1925). В 1930 году поставил в качестве режиссёра германо-эстонский фильм «Волны страсти», основав для этого в Берлине собственную производственную фирму «Владимир Гайдаров Фильм ГмбХ».

Поддерживал связи с советским посольством в Берлине и в 1932 году вернулся в Москву. В 1933 году снялся вместе с Ольгой Гзовской в фильме «Степные песни». В 1934 году переехал в Ленинград. Выступал с концертами и лекциями. Только в 1938 году его зачислили в труппу Ленинградского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина, где он работал до 1968 года, сыграв около сорока ролей.

Умер 17 декабря 1976 года в Ленинграде. Похоронен на кладбище посёлка Комарово.

В 2003 году в Полтаве, на улице Гоголя на фасаде кинотеатра «Колос» была установлена мемориальная доска памяти актёра.

Роли в театре

Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (1938-1968) 
  — «Маскарад» М. Лермонтова — Казарин
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Великанов
  — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Вурм
  — «Фронт» А. Корнейчука — Благонравов
  — «Пер Гюнт» Генрика Ибсена – Пер Гюнт
  — «Суворов» И. В. Бахтерева и А. В. Разумовского — Клейнрогге
  — «Победители» Б. Чирскова — Виноградов
  — «Глубокие корни» Д. Гоу, А. д‘Юссо — Мэррик
  — «Завтрак у предводителя» И. Тургенева — Пехтерьев
  — «Шакалы» Я. Якобсона – Курт Шнейдер
  — «Второе дыхание» А. Крона – Левин
  — «Осенний сад» Л. Хеллман – Григгс
  — «Сын века» И. Куприянова – Толстопятов
  — «Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун» Дж. Б. Пристли. Режиссёр: А. Н. Даусон — Клинтон

Фильмография

В России 

 1915 — Мара Крамская — цыган в хоре
 1916 — Аромат греха
 1916 — Когда умирает любовь
 1916 — На крыльях смерти — князь Ипполит Златогорский
 1916 — Панна Мэри — пианист Стрижекни
 1916 — Ты ко мне не вернешься — миллиардер Старк и принц К.
 1916 — Ураган
 1916 — Шквал — Владимир
 1917 — Её жертва
 1917 — И тайну поглотили волны
 1917 — Когда его час настанет
 1917 — Не надо крови — Сергей Глаголин
 1917 — Песнь свободы
 1918 — Отец Сергий — царь Николай I
 1918 — Метель — Владимир
 1918 — Горничная Дженни — Жорж Анжер
 1918 — Иола — скульптор Арно
 1919 — То надежда, то ревность слепая
 1919 — Правда — любовник
 1919 — Люди гибнут за металл
 1919 — Голгофа женщины

В Германии 

 1922 — Заклейменные / Die Gezeichneten
 1922 — Горящая пашня / Der brennende Acker
 1923 — Человек в железной маске / Der Mann mit der eisernen Maske
 1923 — Трагедия любви / Tragödie der Liebe
 1924 — Елена / Helena
 1924 — Любите жизнь / Liebet das Leben
 1925 — Авантюрист поневоле / Hochstapler wider Willen
 1925 — Женщина сорока лет / Die Frau von vierzig Jahren
 1926 — Роман молодого бедняка / Le Roman d’un jeune homme pauvre
 1926 — Манон Леско / Manon Lescaut
 1926 — Борьба полов / Kampf der Geschlechter
 1926 — Бегство в цирк / Die Flucht in den Zirkus
 1927 — Мадонна спальных вагонов / La Madone des sleepings
 1927 — Альпийская трагедия / Alpentragödie
 1927 — Белая рабыня / Die weiße Sklavin
 1927 — Альпийский зной / Alpenglühen
 1928 — Похищение женщин в Марокко / Frauenraub in Marokko
 1928 — Женщина на пытках / Die Frau auf der Folter
 1928 — Дама в маске / Die Dame mit der Maske
 1928 — Тернистый путь княгини / Dornenweg einer Fürstin
 1929 — Святая или проститутка / Heilige oder Dirne
 1930 — Волны страсти / Wellen der Leidenschaft (режиссёр и актёр)
 1931 — Луиза, королева Пруссии / Luise, Königin von Preußen — царь Александр I
 1932 — Ночная колонна / Nachtkolonne

В СССР 

 1933 — Степные песни — Данила Рогозный
 1946 — Клятва — генерал Фридрих Паулюс
 1950 — Сталинградская битва — генерал Фридрих Паулюс
 1955 — Герои Шипки — лорд Солсбери
 1968 — Всего одна жизнь — английский посол
 1968 — Ошибка Оноре де Бальзака — генерал Бибиков

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1940) 
 Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли генерала Паулюса в фильме «Сталинградская битва».

Литература 
 Вишневский Вен. Художественные фильмы дореволюционной России. Фильмографическое описание. — М.: Госкиноиздат, 1945.
 Гайдаров В. Г. В театре и в кино. — М-Л., Искусство, 1966.
 Jörg Schöning (Red.): Fantaisies russes. Russische Filmemacher in Berlin und Paris 1920—1930. edition text + kritik, München 1995.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Гайдаров, биография

Русские эмигранты первой волны в Германии
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Похороненные на Комаровском кладбище